Icecast — свободное ПО для организации потокового цифрового аудио и видеовещания. Его поддержкой занимается Xiph.Org Foundation.

Технические детали 
Icecast является серверной программой, которая может осуществлять раздачу цифровых потоков различных форматов, таких как Ogg Vorbis, Opus, MP3, Theora, AAC, AAC Plus и NSV.

Собственно передача данных осуществляется по стандартному протоколу HTTP, либо по протоколу
SHOUTcast.

Icecast является аналогом программы SHOUTcast компании Nullsoft, однако имеет более развитую функциональность и поддерживает большее количество форматов потоков.
При передаче данных Icecast поддерживает теги в UTF-8, что позволяет организовывать трансляцию с русской аннотацией.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Icecast’а 
 Настройка icecast сервера. (сетевое радио) 
 Установка и настройка IceCast сервера в Linux 
 Делаем своё радио (Icecast + ices) 
 Установка сервера Icecast на компьютер с ОС Windows (для новичков) 

Радиовещание
Xiph.Org